Attentatet i London 2017 kan syfta på:

Attentatet i London i mars 2017
Attentatet i London i juni 2017